León (o Leon o Léon), en Wikipedia, puede referirse a:

Biología 

 Leon (virus), nombre del poliovirus de tipoIII.
 El león americano, nombre vulgar del mamífero Puma concolor.
 El león africano, nombre vulgar del mamífero Panthera leo.
 El león breñero, nombre vulgar del mamífero Herpailurus yagouaroundi.
 Las hormigas león, nombre vulgar de los insectos de la familia Myrmeleontidae.
 Los leones marinos, nombre vulgar de los mamíferos acuáticos de la familia Otariidae.
 El pequeño perro león, una raza de perros.

Accidentes geográficos 

 El golfo de León, entrante del mar Mediterráneo.
 La isla de León, isla de la bahía de Cádiz, España.

Apellido y heráldica 

 León (apellido).
 León (heráldica), figura de león representada en los escudos.

Cine 

 Léon, película de 1994.

Deportes 

 Club Baloncesto León, institución deportiva de baloncesto de España.
 Club León, institución deportiva de fútbol de México.
 Club Balonmano Ademar León, institución deportiva de balonmano de España.

Historia 

 Reino de León (910-1230), reino histórico de la península ibérica.
 Nuevo Reino de León, territorio administrativo del virreinato de Nueva España.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 

 León (Argentina), localidad de la provincia de Jujuy.

España 

 León (España), ciudad de la provincia de León.
 León (Lugo), parroquia civil del municipio de Puertomarín, en la provincia de Lugo.
 León (Orense), parroquia civil del municipio de Villamarín, en la provincia de Orense.
 León de Abaixo, aldea de la parroquia de Oínes, en el municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
 León de Arriba, aldea de la parroquia de Oínes, en el municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
 Lo León, lugar en el municipio de Murcia.
 Área metropolitana de León, comarca con centro en la ciudad de León.
 Provincia de León, división administrativa.
 Región de León, región histórica.

Estados Unidos 

 Leon (Iowa), ciudad del condado de Decatur, en el estado de Iowa.
 Leon (Kansas), ciudad del condado de Butler, en el estado de Kansas.
 León (Nueva York), ciudad del condado de Cattaraugus, en el estado de Nueva York.
 Leon (Oklahoma), pueblo del condado de Love, en el estado de Oklahoma.
 Leon (Virginia Occidental), pueblo del condado de Mason, en el estado de Virginia Occidental.
 Leon (Virginia), área no incorporada del condado de Madison, en el estado de Virginia.
 Condado de León, en el estado de Texas.
 Condado de León (Florida), en el estado de Florida.
 De León, ciudad del condado de Comanche, en el estado de Texas.
 DeLeon Springs, localidad del condado de Volusia, en el estado de Florida.
 San León (Texas), localidad del condado de Galveston, en el estado de Texas.

Filipinas 

 Leon de Iloílo, municipio de la provincia de Iloílo.
 San León de Umingán, barrio del municipio de Umingán, en la provincia de Pangasinán.

Francia 

 Léon (Francia), comuna del departamento de Landas.

México 

 Municipio de León, municipio del estado de Guanajuato.
 León de Los Aldama, ciudad cabecera del municipio anterior.
 Nuevo León, estado.

Nicaragua 

 Departamento de León, división administrativa.
 León (Nicaragua), ciudad del departamento de León.

Togo 

 Leon (Togo), localidad situada en la prefectura de Doufelgou.

Nombres comerciales 

 LEON, CPU libre.
 Banco BHD León, entidad financiera dominicana.
 León de la Metro, mascota del estudio cinematográfico MGM.
 SEAT León, modelo de automóvil del fabricante español SEAT.
 Vino León, un vino argentino.

Hombres

Papas 

 León I el Magno, 440-461.
 León II (papa), 682-683.
 León III (papa), 795-816.
 León IV (papa), 847-855.
 León V (papa), 903.
 León VI (papa), 928.
 León VII, 936-939.
 León VIII, 963-965.
 León IX, 1049-1054.
 León X, 1513-1521.
 León XI, 1605.
 León XII, 1823-1829.
 León XIII, 1878-1903.

Emperadores bizantinos 

 León I (emperador), 457-474.
 León II (emperador), 474.
 León III (emperador), 717-741.
 León IV (emperador), 775-780.
 León V el Armenio, 813-820.
 León VI el Sabio, 886-912.

Reyes de Armenia 

 León I de Armenia, 1187-1219.
 León II de Armenia, 1270-1289.
 León III de Armenia, 1301-1307.
 León IV de Armenia, 1320-1341.
 León V de Armenia, 1374-1393.

Otros 

 León (general), almirante ateniense del 
 León (médico), filósofo y médico bizantino del sigloIX.
 León (obispo), obispo de Tours, Francia, en 526-
 León I (señor de Armenia), soberano de Cilicia en 1129-1140.
 León de Esparta, rey de Esparta entre 590 y

Enlaces externos